Крок (од ), або сту́пінь — одиниця або спосіб ходи людини або тварин; також певна стала відстань або величина чого-небудь, наприклад, при спрямованому рухові механізму, деталі тощо.

 Військовий крок
 Крок у гірництві
 Крок секцій кріплення
Крок — загальна назва для іспитів «Крок 1», «Крок 2», «Крок 3», «Крок М» та «Крок Б», що проводяться Центром тестування при МОЗ України.

Інше 
 КРОК (фестиваль)
 КРОК — університет економіки та права в Києві
 «Крок» — українське видавництво у Тернополі.
 «Крок» — українське видавництво у Харкові.
 Крок (ансамбль)
 Крок () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Крез

Примітки